Nannocoris är ett släkte av insekter. Nannocoris ingår i familjen Schizopteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Nannocoris